Škalić Zagorski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Desinić, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 37 stanovnika te 17 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji